Бе́лое зо́лото — многозначный термин:

 Белое золото — ювелирный материал, сплав золота с компонентами, которые окрашивают его в белый цвет.
 Белое золото — электрум, природный сплав золота с серебром.
 Белое золото — название хлопка в переносном значении.
 «Белое золото (Хлопок)» — мультипликационный фильм (СССР, 1947).

См. также 
 Золото (значения)